Die Generali Open 2020 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. September 2020 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Der Titelverteidiger war im Einzel Dominic Thiem und im Doppel Philipp Oswald und Filip Polášek.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 336.680 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten liegen bei 400.335 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 7. und 8. September 2020 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 130 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 109 kB)

ATP Tour 2020
2020